Энтони Руйвивар (, род. 4 ноября 1970, Гонолулу,Гавайи)) — американский актер.

Биография 
Энтони родился на Гавайях, в семье Тони и Карен Руйвивар. Он имеет филиппино-китайское и испанское происхождение со стороны отца, и немецкие, и шотландские корни со стороны матери. Отец Энтони — известный музыкант, член группы Society of Seven. Энтони учился в Бостонском Университете, после окончания которого получил степень бакалавра изобразительных искусств. Руйвивар свободно говорит на испанском языке.

Руйвивар начал актёрскую карьеру в 1990 году, снявшись в эпизодичсекой роли в телефильме Maverick Square. В 1994 году он снялся в фильме «Белый Клык 2: Легенда о белом волке». Он получил известность благодаря роли парамедика Карлоса Ньето в сериале «Третья смена», в котором он снимался с 1999 по 2005 год.

С января 1998 года Руйвивар состоит в браке с актрисой Ивонн Юнг. Пара имеет двоих детей: Кайноа (род. 2002) и Леви (род. 2006).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США